Суе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 65 км на північний схід від Тулузи, 19 км на північний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 97 осіб у працездатному віці (15-64 років) 68 були активні, 29 — неактивні (показник активності 70,1%, у 1999 році було 63,9%). З 68 активних працювали 63 особи (38 чоловіків та 25 жінок), безробітних було 5 (1 чоловік та 4 жінки). Серед 29 неактивних 7 осіб було учнями чи студентами, 15 — пенсіонерами, 7 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 81 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 190,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Суель на сайті французького Національного інституту географії 
 Суель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Суель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Суель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Суель на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн